Fo 18 kan avse:

Kalmar försvarsområde – ett tidigare svenskt försvarsområde
Kalmar regemente (nya) – ett tidigare svenskt regemente